Adam Piasecki (1873–1945) – polski przemysłowiec, cukiernik i działacz społeczny
 Adam Maria Piasecki vel Adam Maria Smołucha (1897–1982) – kapitan intendent doktor Wojska Polskiego, odznaczony KN i KW (trzykrotnie), żołnierz LP, uczestnik powstania warszawskiego
 Adam Piasecki (ur. 1898) – oficer artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi
 Adam Piasecki (1929–1990) – polski duchowny baptystyczny i działacz ekumeniczny

Przypisy